Classement par ordre alphabétique du prénom
 Mijailo Mijailović (1978-), assassin de la femme politique suédoise Anna Lindh ;
 Nikola Mijailović (1982-), footballeur serbe.